Kedar steht für:

 ein Sohn Ismaels, siehe Ismael #Narrative Darstellung
 eine israelische Siedlung im Westjordanland, siehe Gusch Etzion #Einwohner

Kedar ist der Familienname folgender Personen:

 Dvora Kedar (* 1924), israelische Schauspielerin
 Veronica Kedar (* 1984), israelische Regisseurin und Drehbuchautorin